Ю́рий Иса́ков:
 Исаков, Юрий Александрович (1958—2019) — российский писатель-юморист и телевизионный сценарист, поэт.
 
 Исаков, Юрий Борисович (1949—2013) — советский легкоатлет.
 Исаков, Юрий Николаевич (род. 1948) — российский дипломат.
 Исаков, Юрий Фёдорович (1923—2016) — советский и российский хирург, лауреат двух Государственных премий СССР.